Адам Чарторыйский
 Чарторыйский, Адам Ежи (на русский лад Адам Адамович Чарторыйский; 1770—1861) — глава княжеского рода Чарторыйских, которого польские инсургенты прочили в короли Польши.
 Чарторыйский, Адам Казимир (1734—1823) — польский государственный деятель, глава магнатского рода Чарторыйских, князь на Клевани и Жукове, генеральный староста подольский.
 Чарторыйский, Адам Кароль (род. 1940) — польско-испанский аристократ, основатель и президент Фонда Князей Чарторыйских в Кракове. 
 Чарторыйский, Адам Людвик (1872—1937) — польский аристократ, коллекционер, покровитель искусств, 1-й ординат на Синяве и 2-й ординат на Голухуве.